Aliona Bolsova e Katarzyna Kawa erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Dalila Jakupovič e Tena Lukas hanno sconfitto Olga Danilović e Aleksandra Krunić con il punteggio di 5-7, 6-2, [10-5].

Teste di serie 

  Anastasija Potapova /  Jana Sizikova (quarti di finale)

  Julia Lohoff /  Renata Voráčová (primo turno, ritirate)

Wildcard 

  Mariana Dražić /  Amarissa Kiara Tóth (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Makarska Open 2022